Příjmení Munk nosí více významných osobností:

 Andrzej Munk (1921–1961) – polský režisér
 Elie Munk (1900–1981) – francouzský rabínský učenec
 Henning Munk Jensen (* 1947) – dánský fotbalový obránce
 Kaj Munk (1898–1944) – dánský dramatik, luteránský pastor a oběť nacistické okupace

Židovská příjmení